Brentwood (Anglaterra), Essex
 Brentwood (districte)
 Estats Units:
 Brentwood (Califòrnia)
 Brentwood (Los Angeles)
 Brentwood (Maryland)
 Brentwood (Missouri)
 Brentwood (Nova Hampshire)
 Brentwood (Nova York)
 Brentwood (Pennsilvània) 
 Brentwood (Tennessee)
 North Brentwood, població dels Estats Units a l'estat de Maryland.